Despommier ist der Familienname der folgenden Personen:

 Dickson Despommier (* 1940), amerikanischer Parasitologe und Ökologe
 Randal Despommier (* ≈1982), amerikanischer Jazzmusiker